Врублевский () — фамилия польского происхождения, от ( — воробей).

Известные носители 
 Врублевский, Августин (1866—1913) — польский химик и биохимик. Теоретик и пропагандист анархизма.
 
 Врублевский, Андрей Генрихович (род. 1950) — российский нарколог.
 Врублевский, Валерий Антоний (1836—1908) — деятель польского и международного революционного движения.
 
 Врублевский, Вильгельм Станиславович (1899—1934) — российский железнодорожный инженер, заместитель начальника Мурманской железной дороги — главный ревизор по безопасности движения поездов (1931—1934).
 Врублевский, Винсент (род. 1939) — немецкий-французский переводчик, философ и литературовед.
 Врублевский, Виталий Константинович (1932—2008) — профессор, д.э.н., депутат Верховной Рады УССР, член ЦК КПУ; помощник Владимира Щербицкого; муж Валерии Врублевской
 Врублевский, Владислав (1875—1951) — польский государственный и политический деятель.
 Врублевский, Георг (род. 1921) — генерал Бундесвера.
 Врублевский, Давид (род. 1959) — американский новеллист.
 
  (род. 1962) — польский художник.
 Врублевский, Климент (род. 1943) — немецкий музыкант, мим и сценарист еврейско-французского происхождения.
 Врублевский, Николай Евтихиевич (1897—1918) — революционер, член Украинской Центральной Рады 3-го состава.
 Врублевский, Павел Олегович (род. 1978) — российский предприниматель.
 Врублевский, Райнер (род. 1952) — футболист ГДР, играл за Динамо (Берлин) и Унион (Берлин).
 Врублевский, Сигизмунд-Флорентин Антонович (1845—1888) — польский физик и химик.
 Врублевский, Станислав Федор Антонович (1854—1928) — российский железнодорожный инженер-технолог, предприниматель.
 Врублевский, Томаш (род. 1980) — польский композитор, певец и продюсер.
 Врублевский, Чеслав Иосифович (1900—1986) — деятель ВКП(б), 1-й секретарь обкома Марийской АССР. Входил в состав особой тройки НКВД СССР.
 , см. Вроблевский.
 Врублевский, Эдуард Антонович, брат Сигизмунда и Станислава Врублевских, см. Вроблевский, Эдуард Викентий Антонович.
 Врублевский, Юрий Антонович (род. 1928) — советский тренер по боксу.
 Врублевский, Ян (род. 1936) — польский композитор, джазовый музыкант и дирижёр. Награждён Медалью «За заслуги в культуре Gloria Artis».



Топоним 
 Врублевский — кратер на обратной стороне Луны, назван в честь Сигизмунда-Флорентина Врублевского.

См. также 
 Вроблевский